Província de Concepción (Xile), província xilena al centre-sud del país, a la regió del Bío-Bío
 Província de Concepción (Perú), província peruana, a la regió de Junín